Я́ков Васи́льевич Сафо́нов (, Короча — , Киев) — генерал-майор Русской армии (1917), герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился в Короче. Православный. Общее образование получил в Короче, в Александровской гимназии.

Военная служба в Русской армии 
В декабре 1894 года добровольно вступил в военную службу рядовым на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 133-й пехотный Симферопольский полк 34-й пехотной дивизии (Екатеринослав) и в следующем году был направлен на учёбу в Одесское пехотное юнкерское училище, по окончании которого (в 1897 году), в звании подпрапорщика, командовал взводом в своём полку.

26 ноября 1897 года был произведён из подпрапорщиков в офицерский чин подпоручика (со старшинством с 01.09.1897), с переводом в 136-й пехотный Таганрогский полк 34-й пехотной дивизии (полк дислоцировался в Елисаветграде). Служил младшим офицером роты. С 1901 года — поручик.

В 1902—1904 годах обучался в Николаевской академии Генерального штаба, которую окончил "по 1-му разряду" (с отличием). С мая 1904 года — штабс-капитан. Был причислен к Генеральному штабу.

В марте-июле 1905 года — помощник старшего адъютанта штаба Одесского военного округа. Участвовал в русско-японской войне (был командирован на театр военных действий).

С 12.07.1905 по 08.02.1908 — старший адъютант штаба 34-й пехотной дивизии; с января 1906 по январь 1907 года отбывал цензовое командование ротой в 136-м пехотном Таганрогском полку.

С 1906 года — капитан Генштаба. В 1908—1909 годах — обер-офицер для особых поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса.

С октября 1909 по апрель 1911 года — старший адъютант штаба 8-го армейского корпуса. В апреле-ноябре 1911 года и в феврале-октябре 1912 года — штаб-офицер для поручений при штабе Иркутского военного округа; в 1911—1912 годах — старший адъютант штаба Иркутского военного округа, подполковник Генштаба.

В 1912—1914 годах — заведующий передвижением войск по железнодорожным и водным путям Иркутского района.

С декабря 1912 года — полковник Генштаба (со старшинством с 06.12.1912, затем, см. доп. к ВП 15.08.1916, — с 06.12.1911).

С 24.02.1914 — начальник отделения в Главном управлении Генерального штаба.

Участие в Первой мировой войне 
С 25 июля 1914 года — штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления начальника военных сообщений при Верховном главнокомандующем.

С 15 октября 1915 года — командир 15-го стрелкового Его Величества короля Черногорского Николая I полка 4-й стрелковой дивизии. Полк под его командованием в мае-июне 1916 года отличился в боях под Луцком во время Луцкого прорыва.

С 05.01.1917 по 11.05.1917 — начальник штаба 37-й пехотной дивизии, затем — 19-й пехотной дивизии.

С 30 августа 1917 — начальник штаба 34-го армейского корпуса (после «украинизации» корпуса и его переименования — начальник штаба 1-го Украинского армейского корпуса). По инициативе Сафонова при корпусе в связи с проведением «украинизации» была открыта школа по переподготовке офицеров.

С октября 1917 — генерал-майор Генштаба.

За боевые отличия награждён орденом Св. Владимира 3-й степени (01.04.1915) с мечами (07.01.1917), орденом Св. Георгия 4-й степени (1917) и Георгиевским оружием (1917).

Военный деятель Украинской народной республики 
Генерал Сафонов был автором реализованного в ноябре-декабре 1917 года плана по нейтрализации «большевизированных» воинских частей, наступавших на Киев с юго-запада. За короткое время подразделения Украинского корпуса заняли стратегически важные железнодорожные станции — Винницу, Жмеринку, Казатин, Бердичев, Белую Церковь, Фастов, — и перекрыли путь большевикам на Киев. «Красные» эшелоны перехватывались, разоружались и отправлялись в Советскую Россию в обход Киева. Однако недостаток сил не позволил войскам корпуса эффективно противостоять наступлению на Киев большевистских войск Михаила Муравьёва с востока.

27 января (по новому стилю — 9 февраля) 1918 года, в Киеве, вместе с командиром корпуса генералом Гандзюком, Сафонов  был взят в плен красногвардейцами и, после отказа перейти на службу к большевикам, оба генерала были расстреляны.

Награды 
 Медаль «В память русско-японской войны» (1907)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1908)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 03.08.1911; с 30.06.1911)
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812» (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святой Анны 2-й степени (ВП 06.12.1913)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (доп. к ВП 22.10.1914)
 Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914» (1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (ВП 01.04.1915)
 мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени (ВП 07.01.1917)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (14.02.1917; утв. 21.02.1917, ПАФ 04.03.1917)
 — «…за то, что, состоя командиром 15-го стрелкового Его Величества короля Черногорского Николая I полка, в бою 15-го июля 1916 года у д. Кошев, блестяще выполнил возложенную на него задачу, захвативши важный пункт позиции врага — высоту 114,7, лихим искусным ударом разбил австро-германцев, овладевши 5-ю линиями их окопов и захвативши: 85 офицеров, 1559 нижних чинов, 9 орудий, 12 пулемётов, много бомбомётов и миномётов».
 Георгиевское оружие (14.02.1917; утв. 26.02.1917, ПАФ 04.03.1917)
 — «…за то, что, будучи командиром 15-го стрелкового Его Величества короля Черногорского Николая I полка, в бою 23-го мая 1916 года при штурме сильно укреплённой позиции противника в районе Олыка, командуя правой колонной и, получив приказание взять первую полосу позиции, лично во главе своего полка двинулся под ураганным артиллерийским и ружейным огнём противника, захватил позицию, взяв при этом 12 орудий, 9 пулемётов и бомбомётов, 60 офицеров и 2000 нижних чинов».

Характеристики личности 
Гетман Скоропадский (в 1917 году — командир 34-го армейского корпуса) вспоминал о нём: …полковник, впоследствии генерал, Сафонов очень симпатичный, толстый добряк. Его большинство офицеров в штабе очень полюбили. В нём был только один крупный недостаток: он легко при мало-мальски сложной обстановке терялся… мне кажется, что бедный Сафонов погиб из-за этого недостатка. Он всегда слепо исполнял все мои распоряжения, и мне очень было жалко, сдавая корпус, расставаться с таким честным, добросовестным работником.

По словам украинского военного деятеля Михаила Середы, …генерал Сафонов, офицер с хорошим боевым стажем, организаторскими и административными способностями, человек необычайной энергии, был правой рукой Скоропадского в деле украинизации корпуса… отважной работой и смертью мученика он получил святое право быть занесенным на страницы нашей освободительной истории.

Примечания

Литература 
 Русский генерал, погибший за независимость Украины.
  Перші генерали УНР Гандзюк та Сафонов.
 Тинченко Я. Ю.  Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921). — Киев, 2007. — Кн. 1. — С. 388—389.

Ссылки 
 
 
 Офицеры РИА // Сафонов Яков Васильевич.

Выпускники Одесского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Офицеры Генерального штаба в Первой мировой войне (Россия)
Начальники штабов дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Начальники штабов корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры (Российская республика)
Генералы УНР
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году